Wiseman può riferirsi a:

Geografia 
 Wiseman – città dell'Alaska, Stati Uniti d'America

Persone 
 Frederick Wiseman (1930) – documentarista statunitense
 Gregory Wiseman (1975) – astronauta statunitense7*
 James Wiseman (2001) – cestista statunitense
 Joseph Wiseman (1918-2009) – attore cinematografico e teatrale canadese
 Len Wiseman (1973) – regista e sceneggiatore statunitense
 Loren Wiseman (1951-2017) – autore di giochi statunitense
 Michael Wiseman (1967) – attore statunitense
 Nicholas Patrick Stephen Wiseman (1802-1865) – cardinale e scrittore inglese
 Red Wiseman (1913-1993) – cestista canadese
 Richard Wiseman (1966) – docente e ricercatore britannico
 Scott Wiseman (1985) – calciatore inglese naturalizzato gibilterrino